TT steht für:
 Atari TT, Computerbaureihe von Atari
 Audi TT
 NSU Prinz TT
 Table Top, die Baugröße 1:120 im Modelleisenbahnbau, siehe Nenngröße TT
 Telegraphic Transfer, telegrafische Überweisung im internationalen Handel
 Terrestrische Zeit (von frz. Temps Terrestrique, engl. Terrestrial Time), ein astronomisches Zeitsystem
 Theban Tomb, siehe Liste der thebanischen Gräber
 Therapeutic Touch, eine alternativmedizinische Behandlungsmethode
 Tidningarnas Telegrambyrå, schwedische Nachrichtenagentur
 Tigerair Australia, australische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Air Lithuania, litauische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus dem Tschad
 Time Trial, siehe Zeitfahren
 Tiroler Tageszeitung
 Tokarew TT-33, eine Selbstladepistole von 1933
 Tourist Trophy
 Tramelan-Tavannes-Bahn, ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Trinidad und Tobago (ISO-3166-Code)
 Tübingen Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Tvarka ir teisingumas, politische Partei in Litauen
 Yamaha TT 600
 Teratesla, 1 Billion Tesla, siehe Tesla (Einheit)

TT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Bodenseekreis (für Tettnang)
 Norwegen: Odda in der Provinz Hordaland
 Slowakei: Okres Trnava (1. Vergabe)

Tt steht für:
 Teratonne, 1 Billion Tonnen, siehe Tonne (Einheit)

tt steht für:
 Tatarische Sprache, nach ISO 639-1
 die Top-Level-Domain von Trinidad und Tobago, siehe .tt
 , siehe TrueType
  (auch TeletypeText geschrieben) – wohl eine Schriftart, wie sie von Fernschreibern genutzt wurde, siehe auch Teletype Corporation

Siehe auch:
 Österreichische TT
 TT-Line
 TT-System

Abkürzung